Caluwe (De Caluwe, Decaluwe, Caluwé, De Caluwé, Decaluwé) kan verwijzen naar de volgende personen:

 Ludwig Caluwé (1961), een Belgisch politicus voor CD&V
 Tom Caluwé (1978), een Belgisch voormalig betaald voetballer
 Dirk De Caluwé (1956), een Belgisch dirigent, muziekpedagoog en fluitist
 Edgard De Caluwé (1913-1985), een Belgische wielrenner
 Georges De Caluwé (1889-1962), een Vlaams radiopionier en –presentator
 Ingrid de Caluwé (1967), een Nederlands politicus
 Jacques De Caluwé (1934), een Belgische oud-voetballer
 Jessie De Caluwe (1956), een Vlaams radio- en televisiepresentatrice
 Katleen De Caluwé (1976), een Belgische sprintster en triatlete
 Leo de Caluwé (1948), een Nederlandse voormalig profvoetballer
 Peter de Caluwe (1963), een Belgisch dramaturg
 Robby De Caluwé (1975), een Belgische politicus voor Open Vld
 Robert de Caluwé (1913-2005), een Nederlandse icoonschilder
 Sylvie De Caluwé (1986), een Belgisch model en tv-presentatrice
 Léon de Caluwé (1950), een Nederlands bedrijfskundige en hoogleraar
 Claudia Decaluwé (1971), een Vlaamse zangeres
 Carl Decaluwé (1960), gouverneur van West-Vlaanderen
 Hein Decaluwé, een Vlaams presentator en acteur
 Jo Decaluwe (1942), een Vlaams acteur en theaterdirecteur

en naar:
 GP Beeckman-De Caluwé, een jaarlijkse wielerwedstrijd in Vlaanderen
 Drukkerij Decaluwe, een drukkerij in Kortrijk